Pantai (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Pantai (Kuantan Mudik), een plaats in Indonesië
Pantai (Sirah Pulau Padang), een plaats in Indonesië
Pantai (Ulu Rawas), een plaats in Indonesië